Гран-при Италии 2019 года () — автогонка, четырнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 6—8 сентября на трассе «Монца» в Монце, Италия. Это был 14-й этап сезона 2019, 89-й Гран-при Италии в истории — 70-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 84-й на трассе «Монца».

После победы в Спа Ferrari считали фаворитом на домашней трассе – на этом этапе оба гонщика получили новую, более мощную силовую установку, но занять весь первый ряд, как на прошлом этапе, не удалось.

На свободных заездах лидировали пилоты «Феррари» – в пятницу протокол возглавил Шарль Леклер, а утром в субботу – Себастьян Феттель.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 65 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер кубка конструкторов Mercedes опережал на 145 очков преследующую их Ferrari.

Шины 
Шинники привезли в Монцу «среднюю» тройку составов – в роли Hard, Medium и Soft использовались шины С2, С3 и С4. Квят, Расселл, Кубица, Норрис, Гасли, Перес, Ферстаппен и Райкконен стартовали на Medium, остальные — на Soft.

Свободные заезды 

Первую и вторую сессии пятничных заездов выиграл Шарль Леклер. Лучшее время в субботней сессии показал Себастьян Феттель.

Квалификация 
Погода:  Небольшая облачность. Сухо. Воздух +22…23С, трасса +36…37С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Кими Райкконен разбил болид в квалификации и стартовал с пит-лейна из-за замены силовой установки. Так же получил штраф из пяти позиций за незапланированную замену коробки передач.
  Ландо Норрис должен был стартовать с последнего ряда за превышение лимита силовых установок. Однако из за штрафа у других гонщиков стартовал 16.
  Пьер Гасли должен был стартовать с последнего ряда за превышение лимита силовых установок. Однако из за штрафа у других гонщиков стартовал 17.
  Серхио Перес должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок, однако из за штрафа у других гонщиков стартовал 18.
  Макс Ферстаппен не показал времени в первой части квалификации, но получил разрешение участвовать в гонке от стюардов поскольку его время на тренировках соответствовало правилу 107 %. В итоге стартовал 19 из-за штрафа Райкконена.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20…21С, трасса +34…32С

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:21,779, поставлен на 51 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки 

[[Файл:Leclerc Monza19.jpg|thumb|right|250px|alt=|

Круги лидирования

Примечания 

  Льюис Хэмилтон заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Александр Албон получил 5 штрафных секунд за некорректный обгон Магнуссена
  Лэнса Стролла развернуло после того как его зацепил Феттель, выезжая на трассу, он едва не выбил Гасли. Стролл получил штраф проезд по пит-лейну
  Себастьяна Феттеля развернуло, выезжая на трассу, он зацепил Стролла. Феттель получил 10-секундный штраф «стоп-энд-гоу».
  Кими Райкконен получил 10 секунд за шины, на которых он стартовал
  У Магнуссена сход из-за проблем с гидравликой
  Даниил Квят Из-за утечки масла и проблем с двигателям был сход.
  Карлосу Сайнсу не закрутили переднее правое колесо, он остановился на выезде из боксов.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте A1

Гран-при Италии
Спорт в Италии в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Сентябрь 2019 года